Niflheim est une région dans la mythologie nordique.
Nibelheim est le monde souterrain où réside le peuple des Nibelungen, des nains forgerons dans la Tétralogie de Richard Wagner. Alberich en est le maître.
C'est aussi le nom d'une ville dans le jeu vidéo de rôle Final Fantasy VII et d'où est originaire le héros. 
C'est également le nom d'une arme dans le jeu vidéo Monster Hunter Tri.
C'est de plus une cité dans ALO dans l'animé Sword Art Online 2.